Oberliga 2007/08 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2007/08
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2007/08
 Fußball-Oberliga Hessen 2007/08
 Fußball-Oberliga Nord 2007/08
 Fußball-Oberliga Nordost 2007/08
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2007/08
 Fußball-Oberliga Südwest 2007/08
 Fußball-Oberliga Westfalen 2007/08 
 Eishockey-Oberliga 2007/08
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2007/08
 Handball-Oberliga Sachsen 2007/08